Francisco de Salamanca, arquitecte castellà del segle XVI;
 Fra Francisco de Salamanca, frare i reixer castellà;
 Fra  Francisco de Salamanca, frare i pintor bolivià del segle XVIII;